«G’d Up» — первый сингл американской группы Tha Eastsidaz, с их дебютного альбома Tha Eastsidaz, вышедший 7 декабря 1999 года, при участии Butch Cassidy. Продюсером стал Battlecat.

Коммерческий успех 
Песня стала умеренно-успешным хитом, который достиг максимума под номером 47 в чарте Billboard Hot 100, и в чартах Hot R&B/Hip-Hop Songs и Hot Rap Singles под номерами 19 и 2.

Список композиций 
 «G’d Up» (Street) — 4:34
 «G’d Up» (Clean) — 4:33
 «G’d Up» (Instrumental) — 4:32
 «G’d Up» (Acapella) — 4:08

Чарты

Высшая позиция

Чарты на конец года

Примечания